Ben Travers
 Morris William Travers
 Pamela Lyndon Travers
 Kyle Travers – postać fikcyjna w grze Final Fight: Streetwise